Кулешов, Алексей Антонович (27 марта 1936 года, станица Темнолесская Михайловского района Ставропольского края, — 9 апреля 2004 года г. Барнаул) — советский партийный и государственный деятель, председатель Алтайского крайисполкома (апрель 1987-апрель 1990 года), первый секретарь Алтайского краевого комитета КПСС (6 февраля-25 апреля 1990 года), член ЦК КПСС (1990-1991 годы).

Биография 
Родился в 1936 году в станице Темнолесской Михайловского района Ставропольского края в семье колхозника.

В 1958 году окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт, направлен инженером в совхоз «Путь Ильича» Крутихинского района Алтайского края. 

В 1959—1965 годах — руководитель совхоза «Красный октябрь» в Завьяловском районе Алтайского края. В 1969—1971 годах — председатель колхоза «Серп и молот» в Шипуновском районе.

С 1974 года — первый секретарь Чарышского райкома партии.

В 1978 году избран первым секретарем Топчихинского райкома партии.

В 1984 году назначен председателем производственного объединения «Край-сельхозтехника» .

В 1984—1985 годах — депутат Верховного совета РСФСР.

В 1985—1987 годах — первый заместитель председателя, затем председатель исполкома Алтайского краевого Совета народных депутатов.

В апреле 1987 года избран председателем исполнительного комитета краевого Совета народных депутатов.

В 1988 году Алексей Антонович был делегатом от Алтайского края на XIX Всесоюзной конференции КПСС.

6 февраля 1990 года, после скоропостижной отставки Филиппа Попова, был назначен первым секретарем Алтайского крайкома КПСС. Однако он недолго продержался на посту: в тот период в крае шла отчаянная борьба за власть, и Алексей Антонович внезапно был отправлен в отставку. Его заменил Виталий Сафронов.

В 1989—1991 годах — народный депутат СССР.

В 1990—1991 годы председатель Алтайского краевого Совета.

В 1990-е годы возглавлял Алтайскую продовольственную корпорацию, являлся депутатом Алтайского краевого совета народных депутатов от фракции КПРФ.

В 1996—1998 годы находился под следствием по делу о хищении в корпорации, которую он возглавлял. Дело прекращено по амнистии.

Был женат, имел сына.

Умер 9 апреля 2004 года в городе Барнауле.

Награды и звания 
Награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

Источники 

 

Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Первые секретари Алтайского крайкома КПСС
Председатели Алтайского крайисполкома
Члены ЦК КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС